Пощёчина:

 Пощёчина — оплеуха.
 «Пощёчина» — фильм Клода Пиното, 1974 год.
 «Пощёчина» — фильм-спектакль Валентина Плучека и Леонида Эйдлина, 1976 год.
 «Пощёчина» — фильм Генриха Маляна, 1980 год.
 «Пощёчина» — американский мини-сериал 2015 года.

См. также 
 Пощёчина общественному вкусу